De Grazia puede hacer referencia a:

Alfonso de Grazia, actor argentino, hermano de Julio.
Jazmín De Grazia, modelo argentina.
Julio de Grazia, actor argentino, hermano de Alfonso.